Illulissuaq bezeichnet:
 Illulissuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illulissuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illulissuaq (Insel, Sisimiut, nördlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illulissuaq (Insel, Sisimiut, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illulissuaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland